John Fowler (1817–1898) angol mérnök
 John Fowler (1888–?) angol labdarúgó-játékvezető